Die ASEAN-Fußballmeisterschaft 1996 (offiziell 1996 Tiger Cup) war die erste Auflage des Wettbewerbs. Gastgeber der Meisterschaft war Singapur. Teilnahmeberechtigt waren alle südostasiatischen Fußballnationalmannschaften, die dem ASEAN Football Federation angehörten. Das Turnier gewann die Mannschaft aus Thailand.

Turnier 
Das Fußballturnier fand vom 1. September bis zum 15. September 1996 in Singapur statt. Die teilnehmenden Länder waren:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gespielt wurde in zwei Gruppen zu je fünf Mannschaften. Die Gruppensieger und -zweiten trafen in den Halbfinalspielen aufeinander, die Sieger der Halbfinalbegegnungen ermittelten anschließend den Sieger der ASEAN-Meisterschaft 1996. Die Halbfinalverlierer spielten den Turnierdritten aus.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden im Nationalstadion Singapur in Singapur ausgetragen.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden im National Stadion von Singapur ausgetragen.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

Südostasienmeister 1996:
Thailand

Weblinks 
 ASEAN Football Federation Championship Official Website

1996
Sudostasienmeisterschaft
Sudostasienmeisterschaft 1996
Sportveranstaltung in Singapur